Alexander Keith’s Tankard Final 8, turniej finałowy prowincjonalnych mistrzostw Nowego Brunszwiku mężczyzn w curlingu odbył się w fniach 13-17 lutego 2008 we Fredericton, na lodowisku Capital Winter Club. W ostatniej fazie turnieju rywalizowało ze sobą 8 drużyn wyłonionych z Alexander Keith’s Tankard 2008 32 Team TKO.
W finale spotkały się drużyny Grattana i Mallaisa, z wynikiem 9:2 reprezentantem prowincji na Tim Hortons Brier 2008 została drużyna pod przewodnictwem Jamesa Grattana.

Drużyny

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał
17 lutego; 14:00

Półfinał
17 lutego; 9:00

3-4
16 lutego; 19:00

Tie breaker
16 lutego; 14:00

Round Robin

Klasyfikacja

Runda 1
13 lutego; 19:00

Runda 2
14 lutego; 9:00

Runda 3
14 lutego; 14:00

Runda 4
14 lutego; 20:00

Runda 5
15 lutego; 14:00

Runda 6
15 lutego; 19:00

Runda 7
16 lutego; 9:00

Linki zewnętrzne 
 

2008
2008 w curlingu